2 miejscowości w Polsce:
 Dąbrowa-Łazy – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo
 Dąbrowa-Łazy – gajówka w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów